Collegio elettorale di Campi Bisenzio – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Campi Bisenzio – collegio elettorale del Regno d'Italia